Клевский дом (нем. Haus von Kleve, нидерл. Huis Kleef, фр. Maison de Clèves) — несколько знатных германских родов:

 Дом Клеве — графы Клеве, сеньоры Фалькенбурга
 Дом Ламарк (Ла Марк, фон дер Марк) — графы Марка, графы (позже герцоги) Клеве, герцоги Юлиха и Берга, графы Невера